Четиридесет и второто издание на футболния турнир Копа Америка се провежда през от 26 юни до 15 юли 2007 г. във Венецуела. Организира се от КОНМЕБОЛ. Участват десетте отбора от КОНМЕНБОЛ – , , , , ,, , ,  и , както и два поканени отбора – тези на  и . Мачовете се играят в девет града, като във всеки град има по един стадион.

Отборът на Бразилия става шампион, след като побеждава на финала Аржентина.

Това е първото провеждане на Копа Америка, което се излъчва в България. Мачовете се излъчват по БНТ 1. Излъчват се през нощта, а някои се повтарят през деня.

Всеки отбор се състои от 22 играча.

Турнирът се провежда във формат от три предварителни групи, последвани от директни елиминации. Победителите от трите групи, както и двата най-добре представили се трети отбора в групите се класират за четвъртфиналите.

Група A

Група B

Група C

Елиминационна фаза

Финал

Резултат

Източници 

Копа Америка
Футбол във Венецуела